Hans Stecher ist der Name folgender Personen:

* Hans Stecher (Architekt), polnischer Architekt und Baumeister 
 Hans Stecher (Maurer) († 1676), deutscher Maurer
 Hans-Edgar Stecher (1931–2022), deutscher Schauspieler